Дракула против Франкенштейна () — франко-испанский фильм ужасов 1972 года режиссёра Хесуса Франко (не путать с одноимённым фильмом 1971 года режиссёра Аль Адамсона). Является вторым фильм Франко, в котором фигурировал Дракула, ему предшествовал  фильм 1970 года «Граф Дракула» с Кристофером Ли в главной роли.

Сюжет 
Барон Франкенштейн вместе со своим Чудовищем и слугой Морфо приезжает в Трансильванию с намерением оживить самого графа Дракулу. Найдя останки Дракулы в склепе, Франкенштейн совершает задуманное, после чего Дракула отправляется на поиски крови. Вскоре в окрестностях объявляется оборотень, который желает расправиться с непрошеными гостями.

В ролях 
 Дэннис Прайс — доктор Франкенштейн
 Ховард Вернон — Дракула
 Пака Габалдон
 Альберто Далбес — доктор Джонатан Сьювард
 Бритт Николс — вампирша
 Женевьева Роберт — Амира
 Луис Барбо — Морфо
 Фернандо Бильбао — Чудовище Франкенштейна

Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов Испании
Фильмы ужасов 1972 года
Фильмы Хесуса Франко
Фильмы Испании 1972 года
Фильмы о Дракуле
Фильмы об оборотнях
Фильмы о мести
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях